Urrutia est un nom basque dont l'origine étymologique est le mot « urruti » qui signifie « loin ».

Patronyme 

 Abraham Mijares-Urrutia est un herpétologiste vénézuélien.
 Aliecer Urrutia (1974- ) est un athlète cubain spécialiste du triple saut.
 Andres Urrutia (1954- ) est un juriste, économiste, lexicographe, écrivain et académicien basque espagnol.
 Enrique Alvear Urrutia (1916-1982), évêque chilien, dit « l'évêque des pauvres ».
 Ignacio Bolívar y Urrutia (1850-1944) est un entomologiste espagnol.
 Jean-Baptiste Urrutia (1901-1979) est un missionnaire français.
 José Lladó Fernández-Urrutia (1934-), homme politique espagnol.
 Manuel Urrutia Lleó (1901-1981) était un avocat et juriste cubain.
 María Isabel Urrutia (1965- } est une athlète, haltérophile et une femme politique colombienne.
 María José Urrutia (1993- } est une footballeuse chilienne.
 Patricio Urrutia (1977- ) est un footballeur équatorien.

Toponymes 
 Urrutia est un quartier d'Amoroto, ville de la Communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Voir aussi 
 
 Urruti

Notes et références 

Homonymie de patronyme